Чемпионат Португалии по футболу 1981—1982 годов является 48-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 16-й раз в своей истории стал «Спортинг». В чемпионате участвовало 16 команд, было сыграно 240 матчей и забит 561 гол (в среднем 2,34 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1981/1982
Португалия
Португалия
1981 год в Португалии
1982 год в Португалии